Северо-Енисейский — посёлок городского типа, административный центр Северо-Енисейского района Красноярского края России.

Население —  чел. ().

В посёлке существует аэропорт (ИКАО: UNIS).

До 2001 года на уровне муниципального устройства и до 2005 года на уровне административно-территориального устройства образовывал муниципальное образование (административно-территориальную единицу) посёлок (рабочий посёлок) Северо-Енисейский.

Законом от 18 февраля № 13-3017 2005 года предполагалось образование городского поселения посёлок Северо-Енисейский.

14 октября 2005 года вышел Федеральный закон № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», согласно которому новый регион образовывался в результате объединения 1 января 2007 года, позволявший (статья 17 ч. 4) Северо-Енисейский район как муниципальное образование наделить статусом муниципального района без наделения поселений, находящихся в границах территории Северо-Енисейского района, статусом городского или сельского поселения.

13 декабря 2005 года на сессии Законодательного собрания был принят Закон № 16-4196 «О внесении изменений в Закон края „Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Северо-Енисейский район и образованных в его границах иных муниципальных образований“».

География 
Расположен в 485 км по прямой к северу от краевого центра, города Красноярска, в конечной точке региональной автодороги 04К-053 от Епишино (293 км).

История 
Возник как посёлок золотодобытчиков Авенировского рудника. В 1922 году официально стал называться Советский Рудник, в 1926 году получил статус рабочего посёлка. С этого времени начинается строительство домов барачного типа. В довоенное время строятся 4-6-ти квартирные дома, в послевоенное время 2-4-х квартирные, типовые общежития с печным отоплением. В 1950 году появились улицы Горького, Маркса, Коммунистическая, Урицкого, Фрунзе. В 1960-х годах начинается строительство двухэтажных многоквартирных домов по улице Донского. Позднее строятся дома и общежития с центральным отоплением по улицам Донского, Карла Маркса и 60-летия ВЛКСМ. В 1979 году впервые в вошёл в эксплуатацию крупнопанельный дом, в 1981 построен 56-квартирный пятиэтажный кирпичный дом. К концу 1986 года образовался современный микрорайон на 1500 жителей. 

В 1936 году в Северо-Енисейском приземлился первый самолёт. За 1946—1947 годы построено грунтовое лётное поле со взлётно-посадочной полосой для самолетов типа АН-2, и уже в 1966 году приземлился ШМ. Вплоть до 1980-х годов шла реконструкция аэродрома; построена бетонная взлётно-посадочная полоса, принимающая самолеты типа АН-24, АН-26, ЯК-40.

В это же время в посёлке установлен ретранслятор, и посёлки района получили возможность приёма всесоюзных телевизионных программ.

Население

Авиасообщение

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 https://web.archive.org/web/20091212214059/http://www.krskstate.ru/krasnoyarskkray/dostoprim/0/doc/31

Городские посёлки Красноярского края
Районные центры Красноярского края
Населённые пункты Северо-Енисейского района